De Europese kampioenschappen trampolinespringen zijn door European Gymnastics georganiseerde kampioenschappen voor trampolinespringen.

Historiek 
De eerste editie van de Europese kampioenschappen vond plaats in 1969 te Parijs in Frankrijk.

Overzicht kampioenschappen

Medailletabel 
 Laatste update tot aan het Europees kampioenschap trampoline van 2014

Externe link
fig-gymnastics.com

Europese kampioenschappen trampolinespringen